Името Църквица носят две български села:

 Църквица, област Кърджали
 Църквица, област Шумен